

Letteratura 
 Il medico per forza (Le Médecin malgré lui) – commedia in tre atti di Molière

Cinema 
 Le Médecin malgré lui – film del 1910 diretto da Émile Chautard 
 Le Médecin malgré lui – film del 1913 prodotto dalla Les Grands Films Populaires
 Le Médecin malgré lui – film del 1962 diretto da Émile Couzinet

Televisione 
 Le Médecin malgré lui – film per la televisione del 1964 diretto da François Gir
 Le Médecin malgré lui – film per la televisione del 1975 del diretto da Lazare Iglesis
 Le Médecin malgré lui – film per la televisione del 1992 diretto da Yves-André Hubert